Баба́й:

Личности 
 Бабай — король сарматов (? — 470), убит Теодорихом Великим.
 Мар Бабай I (497—503) — патриарх Ассирийской церкви Востока (см. список).
 Мар Бабай Великий (551—628) — деятель Ассирийской церкви Востока, несторианский богослов.
 Бабай, Шпетим (род. 1981) — косовский и хорватский футболист.
Шаймиев, Минтимер Шарипович (род. 1937) - первый президент Татарстана. В Татарстане  называют "Бабаем".

Прочее 
 Бабай, бабайка — мифологический персонаж восточных славян.
 Бабай — «дедушка», дословный перевод с башкирского и татарского языков. «Кыш Бабай» — мифологический персонаж, подобие Деда Мороза.
 Бабаи (или Бабай) — посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области Украины.
 «Бабай» — украинский полнометражный мультфильм 2014 года.

См. также